

Patronymes 
 James Rhodes (1975-), pianiste et défenseur des droits de l'enfant
 James « Jim » Rhodes , alias War Machine, héros de comics.